Ilsley steht für:
 Ilsley (Kentucky), Ort in Kentucky

Ilsley ist der Familienname von:
 Daniel Ilsley (1740–1813), US-amerikanischer Politiker
 James Lorimer Ilsley (1894–1967), kanadischer Politiker und Richter